

Personnalités 

 François Nadin (né en 1995), acteur suisse ;
 Simon Nadin (né en 1965), grimpeur et photographe britannique.

Lieux 

 Nadin, village de la municipalité de Benkovac, en Croatie.